Bochenski (alternative Schreibweise: Bocheński) ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Bochenski (* 1982), US-amerikanisch-kasachischer Eishockeyspieler
 Joseph Maria Bocheński (1902–1995), auch Innocent M. Bochenski, polnischer Philosoph und Logiker
 Kazimierz Bocheński (1910–1940), polnischer Schwimmer
 Wiesław Bocheński (* 1944), polnischer Ringer
 Zbigniew M. Bocheński (* 1962), polnischer Paläontologe und Ornithologe
 Zygmunt Bocheński (1935–2009), polnischer Paläontologe und Ornithologe